A 2011–2012-es német labdarúgó-bajnokság első osztálya, a német labdarúgó-bajnokságnak - eredeti, német nevén Fussball-Bundesliga - a 49. szezonja, a címvédő Borussia Dortmund mérkőzésével kezdődött, 2011. augusztus 5-én, és véget ér 2012. május 5-én. 2011. december 16-ától 2012. január 20-áig téli szünet miatt nem játszanak a csapatok. Az előző szezonban feljutott a másodosztály első helyezettje, a berlini Hertha BSC, valamint a 2. helyen végzett FC Augsburg együttese. Az osztályozót a Borussia Mönchengladbach, a VfL Bochummal szemben 1-0, 1-1-re nyerte meg, így a bajnokság résztvevője maradt. Kiesett viszont a 17. helyen végzett Eintracht Frankfurt, és egy másik hamburgi csapat, a 18. helyen végzett St. Pauli.

Csapatok

Tabella 

| rowspan="9" style="background-color: #fafafa;" |

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2012. május 5.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2012. május 5.

A bajnok csapat és az év játékosa

Jegyzetek 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1